Soldier of Fortune se poate referi la:

Film
Soldier of Fortune (film din 1955)
Soldier of Fortune (film din 1976)
Soldier of Fortune (film din 1987)
Soldier of Fortune (film din 1997)

Jocuri video
Soldier of Fortune (joc video), shooter game creat de Raven Software în 2000
Soldier of Fortune II : Double Helix (joc video), după jocul anterior, lansat în 2002
Soldier of Fortune: Payback (joc video), 2007

Muzică
Soldier of Fortune (cântec), piesă de pe albumul Stormbringer, Deep Purple, 1974
Soldier of Fortune, melodie din albumul Bad Reputation, Thin Lizzy, 1977 
Soldier of Fortune, înregistrat de The Manhattan Transfer pe albumul Bodies and Souls, 1983
Soldier of Fortune, al 8-lea album de studio al trupei japoneze Loudness, 1989.

Reviste
Soldier of Fortune (revistă), revistă din S.U.A. dedicată conflictelor armate în întreaga lume.

Dezambiguizare